

Toponyme

Cornwall est le nom anglais du comté britannique des Cornouailles.
 Cap Cornwall, cap à l'extrêmité ouest des Cornouailles.
 Cornwall Gardens, square situé à South Kensington, à Londres.

Cornwall, ville ontarienne
 Cornwall, ville de l'Île-du-Prince-Édouard,
 Cornwall, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario.
 Île Cornwall, île du Nunavut.

Cornwall, ville de l'État de New York.
 Cornwall, ville du comté de Litchfield, dans l'État du Connecticut.
 Cornwall, ville du Vermont.
 Cornwall, un borough du comté de Lebanon, en Pennsylvanie.

Comté de Cornwall, un des trois comtés de la Jamaïque.

Patronyme 
 Anne Cornwall (1897-1980), actrice américaine.
 Blanche Cornwall (1868-?), actrice américaine.
 Charles Wolfran Cornwall (1735-1789), homme politique britannique.
 Francis Cornwall Sherman (1805-1870), maire de Chicago.

Voir aussi 
  : de nombreux navires de la Royal Navy ont porté ce nom.
 La locomotive à vapeur LNWR Cornwall
 La Cornouaille, région naturelle de France

Homonymie de patronyme